Mohamed Camara peut désigner :
 Mohamed Camara (1959-), un réalisateur guinéen ;
 Mohamed Camara (1983-), un photographe malien ;
 Mohamed Ali Camara (1997-), un footballeur guinéen ;
 Mohamed Mady Camara (1997-), est un footballeur guinéen ;
 Mohammed Camara (1975-), un ancien footballeur guinéen ;
 Mohamed Camara (2000-), un footballeur malien.